Arthur Arnould (1833-1895) – giornalista e scrittore francese
 Auguste Arnould (1803-1854) – poeta, scrittore e drammaturgo francese
 Dominique Arnould (1966) – ciclocrossista, ciclista su strada e dirigente sportivo francese
 Jeanne Arnould-Plessy (1819-1897) – attrice francese
 Sophie Arnould (1740-1802) – cantante e attrice francese